Mezey András 1952. 02. 13.-án született Budapesten. 

Édesapja Mezey Lajos színművész, édesanyja Kéri Edit színművésznő.

Állam és Jogtudományi diplomát szerzett az ELTE-n, majd ügyvédként helyezkedett el.

Posztgraduális képzés keretében külkereskedelmi jogászi diplomát szerzett az ELTE-n.

1988 -1989-ben alapító tagja az MDF-nek, a Független Jogász Fórumnak, és a Rákóczi Szövetségnek. 

A Rákóczi Szövetség választmányi tagja, és kuratóriumi elnöke volt.

1995-ben az Országos Választási Bizottság tagja volt az MDF képviseletében.

Az alábbi könyvek szerzője:

Mezey Lajos festőművész és fotóművész élete és művészete 1996.

Bodoland. Bodola György grafikus élete és művészete. 2011.

A Magyar Hippi című kötetben egy esszé a magyarországi beat korszakról és mozgalomról, valamint a My Generation című korrajz 2014.

G 6-os kabin, novelláskötet, 2017.

Társkurátora volt a Mezey Lajos életműkiállításnak, valamint a "Magyar Hippi" kiállításnak, és kurátora volt a Bodola György életműkiállításnak. 

Különböző újságokban folyóiratokban jelentek meg írásai.

forrás:Mezey András önéletrajza: http://mezeyandrasoneletrajz.blogspot.com/2010/01/cc-vagy-rovid-oneletrajz.html